Haas är ett efternamn buret av bland andra följande personer:

 Alexander Haas
 Ben Haas
 Christl Haas
 Dolly Haas
 Eduard Haas
 Ernst Haas
 Friedrich Joseph Haass
 Gaëtan Haas
 Gene Haas
 Harald Haas
 Hugo Haas
 Johannes Hubertus Leonardus de Haas
 Jonas Haas
 Josef Haas
 Mario Haas
 Mary Haas
 Pavel Haas
 Shira Haas
 Thomas Haas, tysk tennisspelare
 Townley Haas
 Werner Haas

Tyska efternamn